

Geografia 
 Saw – città della Divisione di Magway (Birmania)

Sigle 
 Stock, Aitken & Waterman – trio di produttori discografici britannici
 Submerged Arc Welding – saldatura ad arco sommerso
 Surface Acoustic Wave – onda acustica di superficie, le cui proprietà sono usate in componenti elettronici per realizzare filtri o oscillatori

Cinema 
 Saw – saga di film horror composta da:
 Saw – cortometraggio del 2003
 Saw - L'enigmista (Saw) – film del 2004 
 Saw II - La soluzione dell'enigma (Saw II) – film del 2005
 Saw III - L'enigma senza fine (Saw III) – film del 2006
 Saw IV – film del 2007
 Saw V – film del 2008
 Saw VI – film del 2009
 Saw 3D - Il capitolo finale – (Saw 3D) film del 2010
 Saw Legacy – (Jigsaw) film del 2017

Videogiochi 

 Saw – videogioco del 2009 tie-in dell'omonima saga cinematografica
 Saw II: Flesh & Blood –  videogioco del 2010 sequel del precedente videogioco

Codici 
 SAW – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Sabiha Gökçen, Turchia
 SAW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto K. I. Sawyer Air Force Base, Gwinn / Marquette (Michigan), Stati Uniti
 saw – codice ISO 639-3 della lingua sawi
 SAW – codice ISO 3166-2:GB di Sandwell (Regno Unito)

Altro 
 SAW – Mitragliatrice di squadra
 SAW – Altro nome dell'm249 una mitragliatrice leggera (Squad Automatic Weapon)
 SAW – targa automobilistica di Altmarkkreis Salzwedel (Germania)